Göz oder Goez ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Goez (* 1963), deutsche Historikerin
 Gernot Göz (* 1947), deutscher Kieferorthopäde, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg und Hochschullehrer
 Gottfried Bernhard Göz (1708–1774), Maler des Rokoko
 Hans Göz (1884–1961), deutscher Politiker und Jurist
 Johann von Göz (auch: Götz oder Götzen; 1599–1645), kaiserlicher General im Dreißigjährigen Krieg, siehe Johann von Götzen
 Johann Adam Goez (1755–1840), deutscher Philologe, Schriftsteller und Gymnasialdirektor
 Joseph Franz von Goez (1754–1815) freischaffender Künstler (Maler und Kupferstecher) in München, Augsburg und Regensburg
 Karl von Göz (1844–1915), deutscher Politiker und Jurist
 Karl Adolf von Göz (1853–1924), württembergischer Generalmajor
 Werner Goez (1929–2003), deutscher Historiker und Hochschullehrer
 Wilhelm Friedrich Goez (1737–1803), evangelischer Kirchenrats-Baumeister in Ludwigsburg

Siehe auch:
 Götz